Lahusen ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Lahusen (* 1979), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

 Diedrich Lahusen (1852–1927), deutscher Richter
 Friedrich Lahusen (1900–1961), deutscher Unternehmer
 Georg Carl Lahusen (1888–1973), deutscher Unternehmer
 Götz Lahusen (1944–2008), deutscher Klassischer Archäologe
 Gustav Lahusen (1854–1939), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Heinrich Lahusen (1894–1943), deutscher Kaufmann und Industriemanager
 Heinrich Christian Lahusen (1856–1928), deutscher Kaufmann und Industriemanager 
 Johann Heinrich Gustav Lahusen (1890–1964), deutscher Geistlicher
 Johannes Lahusen (1884–1918), deutscher Historiker und Archivar
 Kay Lahusen (1930–2021), US-amerikanische Fotojournalistin, Autorin und LGBT-Aktivistin
 Thomas Lahusen (* 1945), deutsch-kanadischer Slavist, Historiker und Filmemacher

Siehe auch:
 Erwin von Lahousen (1897–1955), österreichischer Offizier